I wojna polsko-szwedzka (1558–1583) (jedna z odsłon wojen inflanckich, jednym z jej etapów była I wojna północna)
 II wojna polsko-szwedzka (1600–1611)
 III wojna polsko-szwedzka (1617–1618)
 IV wojna polsko-szwedzka (1621–1626)
 V wojna polsko-szwedzka (1626–1629)
 VI wojna polsko-szwedzka (1655–1660), znana jako "potop szwedzki" (jedna z odsłon II wojny północnej)
 VII wojna polsko-szwedzka (1704–1721) (jedna z odsłon III wojny północnej)